Fáider Burbano – calciatore colombiano, centrocampista
 Hernán Burbano – calciatore colombiano, centrocampista
 Juan Carlos Burbano – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Robert Burbano – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Robert Javier Burbano – calciatore ecuadoriano, centrocampista